Piñoncillo puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia characias.
El nombre común de la planta Euphorbia lathyris.